Heimkehr der Jäger bezeichnet:

 ein Gemälde Pieter Bruegels des Älteren, besser bekannt als Die Jäger im Schnee
 einen Film des österreichischen Regisseurs Michael Kreihsl aus dem Jahr 2000, siehe Heimkehr der Jäger (Film)